Evropsko prvenstvo v atletiki 1946 je tretje evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 22. in 25. avgustom 1946 na stadionu Bislett v Oslu, Norveška, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in devetih za ženske. Prvič so moške in ženske tekme potekale na skupnem prizorišču.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org

1946
1946 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Šport v Oslu